Czerwińsk ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Ortsteil Czerwińsk der Gemeinde Smętowo Graniczne, Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Stadt Czerwińsk nad Wisłą im Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien